Ein Leben steht für:

 Ein Leben (Roman), Roman von Guy de Maupassant (1883)
 Ein Leben (1980), deutscher Film von Helke Hoffmann 
 Ein Leben (2016), belgisch-französisches Filmdrama von Stéphane Brizé

Siehe auch:
 Ein ganz normales Leben
 Ein ganzes Leben
 Einleben
 One Life
 Une vie